Stewart Anderson est un nom pouvant désigner:

 (1911-1997), joueur australien de football australien
 (né en 1985), quilleur professionnel écossais

Voir aussi

Anderson, Stewart